OSS är en förkortning som kan stå för följande:

 Oberoende staters samvälde, sammanslutning av de flesta av de före detta Sovjetstaterna.
 Open Sound System, ljuddrivrutin till UNIX och UNIX-derivat.
 Office of Strategic Services, amerikansk underrättelsetjänst som föregick CIA 
 Operations Support System, system för drift och underhåll av nätverk för fast och mobil telefoni 
 Open Source Software, används för att beskriva öppen källkods-program
 Oberoende Studentkårer i Samverkan, ett nätverk för Studentkåren

Se även
Oss är en kommun i Nederländerna.